Camp Hill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Camp Hill (kulle i Antarktis),

Australien 

 Camp Hill, Queensland, stadsdel i Brisbane,

USA 

 Camp Hill, Alabama, ort, Tallapoosa County, 
 Camp Hill, Pennsylvania, ort, Cumberland County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar